Amerikai Egyesült Államok
 Lost Lake Resort (Kalifornia)
 Lost Lake Resort (Oregon)